Оскар Сверриссон (; ) — исландский и шведский футболист, защитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Хёрбю». На взрослом уровне до 2017 года выступал за «Хёэр», «Лунд», норвежский «Квик Халден», «Далькурд» и «Ландскруну». В феврале 2017 года подписал контракт с «Мьельбю», выступающим в первом шведском дивизионе. Провёл за клуб два сезона, за время которых принял участие в 57 матчах в различных турнирах и забил 15 мячей.

4 декабря 2018 года присоединился к «Хеккену», подписав с клубом контракт, рассчитанный на один год с возможностью продления ещё на три. Первую игру за новый клуб провёл 24 февраля 2019 года в матче группового этапа кубка Швеции с «Русенгордом», появившись на поле в конце второго тайма вместо Годсвилла Экполо. 5 мая в игре с «Сундсваллем» дебютировал в чемпионате Швеции, выйдя на замену во втором тайме. Весной 2021 года «Хеккен» дошёл до финала. В решающей игре с «Хаммарбю», состоявшейся 30 мая, Сверрисон появился на поле в стартовом составе и на 96-й минуте уступил место Вальгейру Фридрикссону. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти точнее оказался соперник.

9 декабря 2021 года перешёл в «Варберг», подписав с клубом трёхлетний контракт.

Карьера в сборной 
В декабре 2019 года был вызван в национальную сборную Исландии на январские товарищеские матчи против Канады и Сальвадора в США. Дебютировал в составе сборной 19 января 2020 года в игре с Сальвадором, выйдя на поле с первых минут.

Достижения 
Хеккен
 Финалист кубка Швеции: 2020/21

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:1 матч и 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Лундс»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Хеккен»
Игроки ФК «Варберг»